Olaszország
Arquà Petrarca, település Olaszországban, Veneto régióban, Padova megyében
Arquà Polesine, település Olaszországban, Veneto régióban, Rovigo megyében